Мнацаканян, Степан:
 Мнацаканян, Степан Левонович — армянский государственный деятель.
  — армянский архитектор.